CDK18 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 472 амінокислот, а молекулярна маса — 54 180.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки